Бока Нуева има више значења:

 Бока Нуева (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бока Нуева (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бока Нуева (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику